Mottura ima više značenja:
 Mottura, Asti
 Mottura, Torino